La UAE Basketball League 2015-2016 è stata la 16ª edizione del massimo campionato emiratino di pallacanestro maschile.

La stagione regolare è iniziata il 10 dicembre 2015 ed è finita il 6 marzo 2016.Hanno seguito i playoff a partire dal 17 marzo 2017, per concludersi il 16 aprile con la vittoria del primo titolo nazionale da parte dell'Al Shabab Dubai.

Squadre Partecipanti

Classifica Regular Season

Legenda:
      Qualificate ai Play-off per il titolo

Playoff

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro negli Emirati Arabi Uniti